Metopolophium är ett släkte av insekter som beskrevs av Alexandre Mordvilko 1914. Metopolophium ingår i familjen långrörsbladlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Långrörsbladlöss
Metopolophium